

Cinema 
 Flight – titolo originale del film statunitense del 1929 diretto da Frank Capra Diavoli volanti.
 Flight – film per la televisione statunitense del 1995 diretto da Alex Pillai.
 Flight – film del 2012 diretto da Robert Zemeckis.

Televisione 
 Flight – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1958.

Altro 
 Flight International – (già Flight) rivista settimanale di aviazione edita nel Regno Unito
 Flight – unità militare statunitense simile alla squadriglia italiana